Аугуст Людвиг Вейценберг (; 6 апреля 1837, Эраствере, Ливония — 22 ноября 1921, Таллин, Эстония) — эстонский , последователь классицизма, основатель эстонской скульптуры. Значительное место в творчестве занимают произведения по мотивам эстонской мифологии.

Биография 
Родился 6 апреля 1837 года в деревне Эраствере волости Канепи, неподалеку от Выру в Ливонии, в семье бедного деревенского сапожника. В детстве был пастухом, пас скот у соседей и на мызе, а дома вырезал из дерева фигурки животных. Отправившись на заработки, батрачить на баронскую мызу, будущий зодчий впервые на фамильном баронском кладбище увидел настоящую мраморную скульптуру в виде скорбной женской фигуры.

В дальнейшем выучился на столяра. Дважды ему присуждались премии на выставках в Тарту, где демонстрировались его работы по инкрустации и машина для копки картофеля.

Весной 1862 года покидает родные места и с 1863 по 1873 годы учился скульптуре в Берлинской, Петербургской и Мюнхенской академиях художеств.

С 1873 по 1890 годы художник работал и жил в Риме, откуда совершал поездки в Санкт-Петербург, Москву, Ригу, Париж, Мюнхен, Лондон и другие города, чтобы получить заказы и экспонировать на выставках свои работы.

Скульптор неоднократно посещал Эстонию, где также выставлял свои скульптуры. В 1878 году в Таллине состоялась выставка произведений Вейценберга, которая явилась одновременно и первой выставкой скульптуры в Эстонии.

С 1890 по 1914 годы скульптор работал в Санкт-Петербурге, где им созданы скульптурные портреты выдающихся русских и эстонских деятелей культуры: Л. Н. Толстого, П. И. Чайковского, Я. Хурта, М. Веске.

В 1914 году переселился в Таллин, где и прожил до своей кончины 22 ноября 1921 года. Последние годы художник жил во флигеле Кадриоргского дворца. В самом дворце размещались его произведения, которые после смерти художника вместе с 80 скульптурами, купленными в 1913 году Таллинской городской управой, были переданы Эстонскому художественному музею.

Творчество 
Скульптор создал большое количество портретов, мифологических и аллегорических композиций, надгробий. Эпос «Калевипоэг» и эстонская мифология вдохновили художника на создание эпических образов и сказочных аллегорий — «Рассвет» и «Сумерки» Вейценберг изваял в 1881 году. В то же время им созданы работы «Ванемуйне», «Калевипоэг», «Ева», «Линда». В 1920 году бронзовая копия «Линды» была установлена на Шведском бастионе Вышгорода в Таллине (Линдамяги — горка Линды).

Портреты Ф. Р. Крейцвальда (примерно 1881 год, мрамор), Ф. И. Видемана (1880, гипс), К. Э. Бэра, В. Ф. Крюгера представляют большую культурно-историческую ценность.

«Портрет матери» (1879, мрамор) — первое скульптурное изображение эстонской крестьянки. К числу лучших работ Вейценберга относится и его «Автопортрет» (1880, мрамор). В мягкой манере моделирования мастером создано несколько детских головок, среди которых одной из наиболее удачных — «Голова мальчика» (1889, мрамор).

Интересные факты 
 В настоящее время Государственному художественному музею Эстонии принадлежит около 200 произведений Вейценберга.

Примечания

Ссылки 
 

Художники Эстонии